Майкл Коллинз: Коллинз, Майкл (1930—2021) — американский астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.
 Коллинз, Майкл Джон (1890—1922) — борец за свободу Ирландии.
  (1924—2005) — американский автор детективов, псевдоним Денниса Линдса.

Прочее 
 «Майкл Коллинз» — британский фильм.
 Детлок (Майкл Коллинз) — вымышленный персонаж Marvel Comics.